Gornja Slatina (gmina Ribnik) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Ribnik
 Gornja Slatina (gmina Šamac) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šamac
 Gornja Slatina (miasto Leskovac) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac